Ženská dvouhra Ladies Championship Gstaad 2018 probíhala ve druhé polovině července 2018. Do singlové soutěže gstaadského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla nizozemská tenistka Kiki Bertensová, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala 28letá nejvýše nasazená Francouzka Alizé Cornetová, jež ve finále zdolala 32letou lucemburskou hráčku Mandy Minellaovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–6. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu WTA Toura první po dvouapůlleté pauze. Minellaová si zahrála debutové singlové finále na okruhu. Cornetová prolomila šňůru šesti proher ve čtvrtfinále turnajů a soutěž ovládla bez ztráty setu.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

WTA Swiss Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2018
WTA Tour 2018